

Cinema e televisione 
 Dream Girl – cortometraggio muto del 1921 diretto da Edward A. Kull
 L'uomo che vorrei (Dream Girl) – film del 1948 diretto da Mitchell Leisen
 Dream Girl – film per la televisione del 1955 diretto da George Schaefer
 Dream Girl – film del 1965 diretto da Tony Cayado
 Dream Girl – film del 1977 diretto da Pramod Chakravorty
 Dream Girl – film del 2009 diretto da Ashok Pati
 Dream, Girl – film documentario del 2016 diretto da Erin Bagwell
 Dream Girl – serie televisiva indiana del 2015

Letteratura 
 Dream Girl – romanzo di Robert B. Parker del 2006
 Dreamgirl: My Life As a Supreme – autobiografia di Mary Wilson

Musica 
 Dream Girl – The Misconceptions of You – album degli Shinee del 2013
 Dreamgirl – singolo della Dave Matthews Band del 2005
 Dream Girl – singolo di Sean Paul del 2012
 Dream Girl – singolo degli Shinee del 2013
 Dream Girl – singolo dei Gospellers del 2015
 Dream Girl – singolo di Ir-Sais del 2019

Varie 
 Dream Girl – personaggio dei fumetti DC Comics
 La sognatrice (Dream Girl) – opera teatrale di Elmer Rice

Pagine correlate 
Dream Girls
The Dream Girl